Topomímia:
 Ryan (Iowa), localitat estatunidenca
 Ryan (Oklahoma), localitat estatunidenca
 Biografies:
 Cognom:
 Amy Ryan (Queens, 1969), actriu estatunidenca 
 Chris Ryan (1961, Rowlands Gill, Tyne and Wear), antic membre les Forces Especials britàniques i escriptor
 Christopher Ryan (Londres, 1950), actor anglès 
 Debby Ryan
 Harry Ryan (St Pancras, Camden, Londres, 1893 – Ealing, Londres, 1961), ciclista anglès
 Meg Ryan (1961, Fairfield, Connecticut), actriu i productora estatunidenca
 Kate Ryan (1980, Tessenderlo), cantant de música dance belga
 Peter Ryan, pilot de Fórmula 1 canadenc 
 Paul Ryan (Janesville, Wisconsin, 1970), polític republicà estatunidenc candidat a la vicepresidència a les eleccions presidencials estatunidenques de 2012 
 Robert Ryan (Chicago, 1909 – Nova York, 1973), actor estatunidenc 
 Prenom:
 Ryan Thomas (1995), futbolista neozelandès 
 Ryan Babel (Amsterdam, 1986), futbolista neerlandès 
 Ryan Bertrand (1989), futbolista anglès 
 Ryan Cox (Pretòria, 1979 - Johannesburg, 2007), ciclista sud-africà 
 Ryan Cross (1979), jugador de rugbi a 15 i rugbi a 13 australià 
 Ryan Giggs (Cardiff, 1973), futbolista gal·lès 
 Ryan Gomes (1982, Waterbury, Connecticut), jugador de bàsquet estatunidenc
 Ryan Griffiths (Sydney, 1978), guitarrista del grup de música rock The Vines
 Ryan Lochte (Rochester, 1984), nedador estatunidenc
 Ryan Murphy (Indianapolis, 1965), guionista i director i productor de cinema i televisió estatunidenc 
 Ryan Nelsen (1977), futbolista neozelandès 
 Ryan Newman (Manhattan Beach, 1998), actriu estatunidenca 
 Ryan O'Neal (1941, Los Angeles), actor estatunidenc 
 Ryan Phillippe (1974, New Castle, Delaware), actor estatunidenc 
 Ryan Reynolds (Vancouver, Colúmbia Britànica, 1976), actor de cinema i televisió canadenc 
 Ryan de Vries (1991), futbolista neozelandès d'origen sud-africà 
 ''Miscel·lània:
 Salvem el soldat Ryan, pel·lícula estatunidenca dirigida per Steven Spielberg estrenada el 1998 
 La filla de Ryan, pel·lícula anglesa dirigida per David Lean i estrenada l'any 1970
 Ryan (curtmetratge)